Рябка:

 Рябка — река в России, протекает в Пензенской области, Республике Мордовия, Нижегородской области.
 Рябка — деревня в Грабовском сельсовете Петриковского района Гомельской области Беларуси.